Колоту́шка (; ) — ударный идиофон, один из сигнальных инструментов. Раньше в городах использовался сторожами и охранниками для отпугивания воров при обходе территории.

Основой колотушки служит небольшая дощечка с ручкой, или деревянный каркас-коробочка, обтянутый кожей или бычьим пузырём. На верхний конец колотушки привязывался на верёвке деревянный кусочек дерева, часто в в виде шарика. Раскачивая колотушку заставляли кусочек дерева ударяться о поверхность каркаса или мембраны.

У белорусов и поляков колотушка состояла из прямоугольной дощечки с отверстием, в которое вставлена деревянная ручка. К верхней части ручки крепится молоток, сделанный из твёрдого дерева (обычно из дуба). Резким взмахом руки молоточек приводился в движение вокруг своей оси и ударял о дощечку. В католических костёлах её использовали во время поста, когда использование органов и колоколов было запрещено.

Примечания

Литература 
 Леван Ю. В. Ударно-шумовой инструмент «Колотушка» // «Школа и производство», № 7, 2012 —  — ISSN: 0037-4024eISSN: 2409-9104

Ссылки 
 Колотушка (muzikavseh.ru)
 Колотушка (slavyarmarka.ru)
 Колотушка (detsad-yar.ru)

Русские народные музыкальные инструменты
Белорусские народные музыкальные инструменты
Идиофоны